Фа́узия На́ви (); (, Ипо) (среди друзей Уми) — малайзийская актриса и режиссёр.

Краткая биография 
Училась в средней школе для девочек в Ипо, а с 1970 года, когда семья переехала в Куала-Лумпур, в средней школе для девочек на улице Ампанг. С 1976 года по 1995 гг. работала диктором радио (программа «Доброе утро, Малайзия» «Радио-4», затем «Радио-3» и «Радио-1»).

Артистическая деятельность 
Рано проявила актёрские и музыкальные способности. Танцевала, пела и выступала в театральных постановках в школе. В 1971 и 1972 гг. участвовала в конкурсе «Звёзды телевидения». Пела дуэтом с Уджи Рашидом и записала совместно с ним пластинку, выезжала на гастроли в Гонконг и Японию.

Актёрскому мастерству училась у Мустафы Нура и Ахмала Ятима. В 2003 году основала две студии: «Театральная мастерская Фаузии Нави» (Sanggar Teater Fauziah Nawi) и «Театральная мастерская Фаузии Нави для детей» (Sanggar Teater Kanak-Kanak Fauziah Nawi).

Поставила несколько телесериалов («Свадебное платье сестрицы Лонг», «Друг», «Азлина», «Чистая любовь», «Берег шепчет» и др.), снялась в нескольких фильмах, в том числе в картине «Пожалейте Салму» (приз за лучшую женскую роль второго плана).

Участвовала в подготовке телепередачи «Академия фантазия» (сезоны 2, 4, 6) и реалити-шоу «Король шутов» на кабельном телевидении «Астро» (сезон 3). С 1999 по 2001 гг. преподавала в Киноакадемии Малайзии, а также в Институте вещания им. Абдул Разака. Записала несколько альбомов с песнями: «Hitam Manis Berseri» (1974), «Kasihku Kasihmu» (1975), «Ayah dan Ibu» (2012). Участвовала в озвучке фильма «Классный мюзикл» (1-2).

Театральные постановки 
 «Азлина»
 «Один миллион ринггитов»
 «Эгоист»
 "На склоне «экватора»
 «Двойной гранат»
 «Аль-Иршад»
 «Различия»
 «Закат ещё не красен»
 «Чудесный край»
 «Рука отца»
 «Девушки Куала-Лумпура»
 «Примадонна»
 «От звезды к звезде» (по произведениям Усмана Аванга; две версии: в 2002 и в 2015 гг.)
 «Опера Аю Чендана»
 «Ток Римау» (мюзикл)
 «Салина» (по роману Абдула Самада Саида)
 «Суховей»
 «Тёмная ночь на холмах Дамансары»
 «Корпоратив»
 «Си Беренг-Беренг»
 «Душа»
 «Возвращение»
 «Верёвка»
 «Махсури» (2009)
 «Танцы воинов» (2000, гастроли в Лондоне)
 «Любовь Джулии» (мноноспектакль, 2011, гастроли в Сингапуре)
 «Три лица» (моноспектакль, 2011)
 «Обманутые» (2015)
 «Тон Перак» (малайская опера)
 «Сити Зубайда» (малайская опера)
 «Маски» (по произведениям Бахи Заина, 2008, 2014)

Роли в кино

Награды 
 Лучшая актриса второго плана на 12 Кинофестивале Малайзии («Пожалейте Салму», 1995)

Семья 
 Отец Нави Мухри
 Мать Салмия Сидик
 Братья Пойзи Нави, Мустафа Фузер Нави (дирижёр Национального симфонического оркестра), Фазида Нави, Хасран Нави.
 Муж Мохаммад Ханиф Гедек (с 1975 г., умер в 1996)
 Дети Мохаммад Фирдаус Мохаммад Ханиф (или Пит Ханиф 1976 г.р.) и Сити Нур Фатеха Ханиф (1978 г.р.).

Примечания

Ссылки 
 Sanggar Teater Fauziah Nawi http://akulahrawana.blogspot.ru/
 Kisah Fauziah http://fauziahnawi.blogspot.ru/

Актрисы по алфавиту
Актрисы Малайзии
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Певцы и певицы Малайзии
Кинорежиссёры Малайзии
Театральные режиссёры Малайзии